Мантурово — название населённых пунктов в России:

 Мантурово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Ма́нтурово — город в Костромской области, административный центр Мантуровского района.
 Манту́рово — село в Мантуровском районе Курской области.
 Мантурово — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Мантурово — железнодорожная станция в городе Мантурово Костромской области.